Borovski, Borofski, Borovsky ou Borovskoy (masculin), Borovskaya (féminin), ou Borovskoye (neutre) peut faire référence à :

Personnalités 
 Alexandre Borovsky (1889-1968) pianiste russo-américain ;
  (1952- ), curateur d'art contemporain au Musée Russe ;
 Eugène Znosko-Borovsky (1884-1954), joueur d'échecs russe ;
 Peter Borovsky (1863-1932), chirurgien militaire russe ;
  (1924- ), artiste multidisciplinaire ;
 Sergueï Borovski (1956- ), footballeur ;
 Jonathan Borofsky (1942- ), artiste vivant dans le Maine ;
 Nathan « Nate » D. Borofsky, musicien de .

Lieux 
 , district de l'oblast de Kaluga, en Russie ;
  (Borovskoy, Borovskaya, Borovskoye), nom de plusieurs localités de Russie.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme